Mr. Children — японская рок-группа. Существует с конца 1980-х годов.

По данным компании «Орикон», 26 марта 2007 года суммарные продажи синглов и альбомов Mr. Children в Японии превысили 50 миллионов экземпляров (23,6 млн синглов и 26,9 млн альбомов). Это второй результат за всё время.

Что касается мест, которые группа занимала в чартах того же «Орикона», в мае 2007 года она обогнала GLAY по количеству альбомов, занимавших первую позицию (у GLAY к тому времени было 10, а у Mr. Children стало 11), а в 2008 году «HANABI» стал её 29-м синглом номер 1 подряд. В апреле 2012 года вышел и тридцатый.

С 1996 года Mr. Children принадлежал рекорд продаж сингла за неделю (по данным «Орикона»), но в 2011 году достижение сингла «Namonaki Uta» (1 208 000 экземпляров) превысила группа AKB48 с «Everyday, Katyusha» (1 334 000 экземпляров).

Состав 
  — вокал, гитара
  — гитара
  — бас-гитара
  — ударные, бэк-вокал

Дискография

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 
 Mr. Children на сайте лейбла Toy’s Factory

Рок-группы Японии
Квартеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Toy’s Factory
Лауреаты Japan Record Awards